Грабовци могу да буду:

 Грабовци (Рума), насеље у општини Рума, Република Србија
 Грабовци (Коњиц), насеље у општини Коњиц, Федерација БиХ, БиХ 
 Грабовци (Водице), насеље у саставу града Водица, Далмација, Република Хрватска